São José da Boa Vista kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São José da Bela Vista (ort), São Paulo, 
 São José da Boa Vista (kommun i Brasilien), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar